Dit is een lijst van planetoïden 43201-43300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (43201) - || 2000 AT69|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43202) - || 2000 AQ70|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43203) - || 2000 AV70|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43204) - || 2000 AA71|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43205) - || 2000 AV72|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43206) - || 2000 AJ78|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43207) - || 2000 AJ79|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43208) - || 2000 AW98|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43209) - || 2000 AP101|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43210) - || 2000 AS101|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43211) - || 2000 AR105|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43212) - || 2000 AL113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43213) - || 2000 AC132|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43214) - || 2000 AQ135|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43215) - || 2000 AN138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43216) - || 2000 AB139|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43217) - || 2000 AE139|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43218) - || 2000 AE143|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43219) - || 2000 AC150|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43220) - || 2000 AR150|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43221) - || 2000 AJ151|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43222) - || 2000 AG155|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43223) - || 2000 AE162|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43224) - || 2000 AP165|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43225) - || 2000 AW165|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43226) - || 2000 AM166|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43227) - || 2000 AR166|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43228) - || 2000 AH169|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43229) - || 2000 AD174|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43230) - || 2000 AX175|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43231) - || 2000 AU177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43232) - || 2000 AH178|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43233) - || 2000 AQ179|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43234) - || 2000 AN186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43235) - || 2000 AX197|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43236) - || 2000 AB199|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43237) - || 2000 AB204|| 6 januari 2000 || P. Kušnirák
|-
| (43238) - || 2000 AT233|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43239) - || 2000 AK238|| 6 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (43240) - || 2000 AP240|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43241) - || 2000 AB244|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43242) - || 2000 AK244|| 8 januari 2000 || LONEOS
|-
| (43243) - || 2000 AB253|| 7 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (43244) - || 2000 AR253|| 7 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (43245) - || 2000 BB15|| 31 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (43246) - || 2000 BB18|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43247) - || 2000 BV25|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43248) - || 2000 BD26|| 29 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (43249) - || 2000 BQ29|| 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43250) - || 2000 CG3 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43251) - || 2000 CX4 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43252) - || 2000 CB10|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43253) - || 2000 CY18|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43254) - || 2000 CE35|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43255) - || 2000 CT62|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43256) - || 2000 CF82|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43257) - || 2000 CO87|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43258) - || 2000 CH91|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43259) - || 2000 CK104|| 8 februari 2000 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (43260) - || 2000 CV116|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43261) - || 2000 DF3 || 27 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (43262) - || 2000 DL4 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43263) - || 2000 DM19|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43264) - || 2000 DZ52|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43265) - || 2000 DX54|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43266) - || 2000 DZ83|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43267) - || 2000 DL84|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43268) - || 2000 DP93|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43269) - || 2000 DO98|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (43270) - || 2000 ED9 || 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43271) - || 2000 EQ13|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43272) - || 2000 ED34|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43273) - || 2000 EL41|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43274) - || 2000 ER56|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43275) - || 2000 ED95|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43276) - || 2000 EE95|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43277) - || 2000 EZ96|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43278) - || 2000 ES109|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (43279) - || 2000 EY112|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43280) - || 2000 EY131|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (43281) - || 2000 EL137|| 7 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43282) - || 2000 EB140|| 14 maart 2000 || CSS
|-
| (43283) - || 2000 EC143|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (43284) - || 2000 ED151|| 5 maart 2000 || NEAT
|-
| (43285) - || 2000 ED156|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43286) - || 2000 EA158|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (43287) - || 2000 FJ3 || 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43288) - || 2000 FB16|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43289) - || 2000 FE44|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43290) - || 2000 FV48|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43291) - || 2000 FY48|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43292) - || 2000 FP49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (43293) Banting || 2000 GU1|| 1 april 2000 || J. Broughton
|-
| (43294) - || 2000 GY4 || 2 april 2000 || LINEAR
|-
| (43295) - || 2000 GZ35|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (43296) - || 2000 GM53|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (43297) - || 2000 GB64|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (43298) - || 2000 GL67|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (43299) - || 2000 GD73|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (43300) - || 2000 GZ87|| 4 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten